Larantuka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Larantuka District, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Kelurahan Larantuka, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Larantuka (distrikt i Indonesien), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar